Бунгур — топоним в России:

 Бунгур — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Бунгур — река в Кемеровской области, приток Абы.